La Couture (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Pas-de-Calais
 La Couture (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary, w departamencie Wandea
 La Couture-Boussey – francuska gmina w regionie Górna Normandia